

Roman 

 La Proie est un roman d'Irène Némirovsky paru en 1938 ;
 La Proie () est un roman de Michael Crichton paru en 2002.

Cinéma 

 La Proie est un film réalisé par Georges Monca sorti en 1917 ;
 La Proie est un film réalisé par Marcel Dumont sorti en 1921 ;
 La Proie () est un film réalisé par Robert Siodmak sorti en 1948 ;
 La Proie () est un film érotique italo-colombienne réalisé par Domenico Paolella, sortie en 1974 ;
 La Proie () est un film réalisé par  sorti en 1995 ;
 La Proie est un film réalisé par Éric Valette sorti en 2011 ;
 La Proie est un film américain réalisé par Randall Emmett sorti en 2021.

Voir aussi